Антоніна (ім'я)

Антоніна (село), Черкаська область, Монастирищенський район

Антоніна — село в гміні Стшельце-Вельке Паєнчанського повіту Лодзинського воєводства
 Антоніна — село в гміні Русець Белхатовського повіту Лодзинського воєводства
 Антоніна — село в гміні Поддембіце Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Антоніна — село в гміні Добре Мінського повіту Мазовецького воєводства
 Антоніна — село в гміні Якубув Мінського повіту Мазовецького воєводства